«Евгений Онегин» — российский фильм 1911 года снятый по одноимённому роману А. С. Пушкина. Режиссёр Василий Гончаров. Премьера состоялась 1 марта 1911 года. Сцены из оперы П. И. Чайковского. Фильм сохранился без надписей.

Сюжет 
Сюжетная линия повторяет основные моменты романа Пушкина и оперы Чайковского.

В ролях 
 Пётр Чардынин
 Любовь Варягина
 Александра Гончарова
 Андрей Громов
 Арсений Бибиков

Ссылки 

Фильмы России 1911 года
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы Василия Гончарова
Экранизации произведений Александра Пушкина